«Луч» — мужской волейбольный клуб из Москвы, функционировавший в 1994—2008 годах.

История 
Команда «Луч», созданная при одноимённом спортивном клубе Московского прожекторного завода, дебютировала в 1994 году во второй лиге чемпионата России, затем отыграла 4 сезона в первой лиге. Прорыв «Луча» в элиту российского волейбола и успешное выступление в ней связаны с именем Павла Викторовича Борща.

В 1997 году, завершив в «Луче» спортивную карьеру, он занял должность главного тренера команды в весьма сложной ситуации — перед началом чемпионата России-1997/98 сразу четверо ведущих игроков «Луча» (Евгений Алифанов, Алексей Жиганюк, Сергей Рогатин и Вячеслав Рудь) перешли в ЦСКА. Тем не менее «Луч» в 1999—2000 годах последовательно выиграл соревнования в первой лиге и высшей лиге «Б», а в сезоне 2001/02 годов занял 1-е место в финальном турнире высшей лиги «А» и перешёл в Суперлигу.

Дебют в сильнейшем дивизионе был очень успешным — команда заняла 5-е место в чемпионате, дающее право играть в Кубке Европейской конфедерации волейбола. Лидерами «Луча» являлись бывшие игроки «Локомотива-Белогорья» — перешедшие в межсезонье нападающие Александр Корнеев и Андрей Ткаченко, а также Дмитрий Багрей, Владимир Сухарев, Станислав Шевченко.

С 2003 года «Луч» стал своеобразной фарм-командой московского «Динамо», предоставлявшей игровую практику перспективным игрокам, имевшим контракты с динамовским клубом, но, как правило, на правах аренды проводивших один или несколько сезонов в «Луче». Так в стане команды Павла Борща оказались Алексей Бабешин, Павел Круглов, Дмитрий Лекомцев, Алексей Сериков, в то время как отлично зарекомендовавший себя по играм за «Луч» Александр Корнеев дебютировал в «Динамо».

В начале сезона-2004/05 тренером «Луча» недолго поработал вернувшийся из Франции и начинавший тренерскую деятельность в России Владимир Алекно, но по ходу чемпионата он также оказался в «Динамо», а наставником «Луча» вновь стал Павел Борщ. Новичками его команды были динамовцы Андрей Ащев, Александр Бутько, Александр Волков, а также Сергей Латышев, Максим Проскурня, Роман Архипов и либеро из Болгарии Теодор Салпаров. «Лучники» повторили своё высшее достижение, заняв 5-е место в чемпионате России.

В сезоне-2005/06 в команде играли лидеры молодёжной сборной России, воспитанники системы ярославского «Нефтяника» Сергей Гранкин и Алексей Остапенко, здесь начинался российский этап карьеры Николая Павлова. Средний возраст игроков, выходивших на площадку, едва превышал 20 лет, но как всегда прежде коллектив отличался самоотдачей, эмоциональностью, заряженностью на борьбу, и несмотря на слабый старт сезона (6 поражений в первых семи турах), команда вновь пробилась в плей-офф чемпионата России, а в Кубке CEV добралась до четвертьфинала, где в упорной борьбе проиграла одинцовской «Искре».

Тот сезон оказался для «Луча» последним, проведённым на высшем уровне. В 2006 году команда была расформирована, а её место в Суперлиге занял созданный при активном участии Всероссийской федерации волейбола калининградский клуб «Динамо-Янтарь». Павел Борщ стал тренером новосибирского «Локомотива», взяв собой Николая Павлова, Владимира Сухарева и Александра Бутько. Павел Круглов, а также Сергей Гранкин и Алексей Остапенко, дебютировавшие тем же летом в национальной сборной, перешли в «Динамо», а Дмитрий Лекомцев и Александр Кулешов оказались в «Динамо-Янтаре».

Впоследствии «Луч» выступал в первой лиге чемпионата России, заняв в ней место своей бывшей фарм-команды «Луч»-2. В сезоне-2006/07 команда заняла 12-е место, спустя год стала 22-й, после чего прекратила своё участие в первой лиге.

Результаты в чемпионате России

Достижения 
 5-е место в чемпионате России — 2002/03, 2004/05.
 Четвертьфиналист Кубка Европейской конфедерации волейбола — 2005/06.
Состав-2005/06: центральные блокирующие Алексей Остапенко, Александр Кулешов и Игор Вушурович, связующие Сергей Гранкин и Александр Бутько, диагональные Павел Круглов и Николай Павлов, доигровщики Денис Калинин, Дмитрий Макаренко, Владимир Сухарев и Дмитрий Лекомцев, либеро Вадим Путинцев и Роман Брагин.

Арена 
Домашние матчи команда проводила в спорткомплексе «Луч» (1-я Владимирская улица, 10б).

Примечания

Литература 
 

Волейбольные клубы по алфавиту
Волейбольные клубы России
Спортивные клубы, основанные в 1994 году
Исчезнувшие волейбольные клубы
Спортивные клубы, расформированные в 2008 году
Волейбольные клубы Москвы